The Great Outdoors (film), een Amerikaanse komediefilm
The Great Outdoors (Australische televisieserie), een Australisch reismagazine
The Great Outdoors (Britse televisieserie), een Britse komedieserie
The Great Outdoors (Country Bears), een lied van Disney, gezongen door de Country Bears